Otok u Danskoj:
 Ærø, otok u Baltičkom moru

Općina u Danskoj:
 Ærø (općina), općina u regiji Južna Danska